Una Casa de la Cultura es un edificio que aloja a una institución dedicada al desarrollo cultural de una sociedad. Algunas de ellas son:

 Casa  de la  Cultura Antonio Machado
 Casa  de la  Cultura (Buenos Aires)
 Casa de la Cultura de Alcalá de Chivert
 Casa  de la  Cultura de  Arica
 Casa  de la  Cultura de  Flores
 Casa de la Cultura Dr. Víctor Bravo Ahuja
 Casa  de la  Cultura Ecuatoriana
 Casa de la Cultura "José Ma. Morelos y Pavón"